Die 57. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1953/54 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC La Chaux-de-Fonds.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1954
Fußballsaison 1953/54